Islam in Georgië kwam na de verovering van Tbilisi in 645 toen de Tweede Kalief Omar een leger stuurde naar Oost-Georgië. De ongeveer 400.000 moslims vormen 10,7% van de totale Georgische bevolking.

Er zijn twee grote islamitische groepen in Georgië. De etnische Georgische soennieten uit de School van Hanafi, die geconcentreerd zijn in de autonome republiek Adzjarië in het zuidwesten van Georgië. De etnische Azerbeidzjanen, de sjiitische Twaalvers die zich langs de grens met Azerbeidzjan en Armenië bevinden.

Demografie 

Volgens de volkstelling van 2014 zijn er 398.677 moslims in Georgië, een fikse daling ten opzichte van 433.784 moslims volgens de volkstelling van 2002. De meeste moslims wonen op het Georgische platteland (298.668 moslims, ofwel 75%). In de zuidelijke regio Kvemo Kartli woont 46% van de moslims in Georgië. In deze regio woont de Azerbeidzjaanse minderheid in Georgië. Daarnaast kent de zuidwestelijke autonome republiek Adzjarië een relatief hoog aantal etnisch Georgische moslims, wat te maken heeft met de lange Ottomaanse overheersing van het gebied. 

a – Geanonimiseerde minimale aantallen; te gering om te meten in percentages.

Georgie
Religie in Georgië
Islam in Europa